Cherokee Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cherokee Hill (Kentucky)	
 Cherokee Hill (Wyoming)